Національний театр — назва різних театрів як закладу чи споруди (у різних містах по всьому світу). Приклади:
 Національний театр (Мельбурн) — театральний заклад у місті Мельбурн, Австралія.
 Національний театр опери та балету Албанії
 Національний театр (Брно) — об'єднання театрів у чеському місті Брно.
 Національний театр бунраку — традиційний японський театр у місті Осака, Японія.
 Національний театр у Белграді
 Національний театр Греції
 Національний театр Івана Вазова
 Національний театр Ісландії
 Національний театр святого Карлуша — оперний театр у столиці Португалії місті Лісабоні.
 Національний театр опери та балету Республіки Молдова
 Національний театр (Прага)
 Національний театр (Судан)
 
  (Угорщина)

Див. також 
 Список національних театрів
 Nationaltheater 
 Великий театр (значення)
 Національні театри (Франція)

Театри